Andretti ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Andretti (* 1979), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Aldo Andretti (1940–2020), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jeff Andretti (* 1964), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 John Andretti (1963–2020), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Julian Andretti (* 1970), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Marco Andretti (* 1987), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Mario Andretti (* 1940), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Michael Andretti (* 1962), US-amerikanischer Automobilrennfahrer